Костёл Святой Анны (Краков) — памятник архитектуры, римско-католическая коллегиальная церковь, находящаяся в Кракове на улице Святой Анны, 13. Является академическим храмом Ягеллонского университета. Расположен рядом с Коллегиум Медикум и Коллегиум Майус.

История 
Первый деревянный костёл был возведён в XIV веке до 1363 года. Впервые упоминается в письме Казимира Великого Папе Римскому Урбану V с просьбой о индульгенции. Первый храм сгорел в 1407 году, после чего на этом месте была построена кирпичная церковь в готическом стиле. Учредителем храма был король Владислав II Ягелло, и по его инициативе он был отдан в 1418 году под присмотр Краковской Академии. В 1428 году во время служения приходского священника Яна из Велюня () был расширен пресвитерий.

В 1473 году в церкви был похоронен профессор Краковской Академии Ян из Кент. В 1535 году епископ Пётр Томицкий объявил костёл коллегиатой и учредил при нём коллегиальный капитул. В 1539 тело Яна из Кент было перенесёно в новый гроб, а в 1549 году на средства ректора Академии Краковской Якуба Фределя () было поставлено новое ренессансное надгробие. В 1680 году Ян из Кент был канонизирован папой Иннокентием XI. Так как культ святого распространялся, профессора Академии приняли решение снести храм и построить новый, большей вместительности, который смог бы принимать всех паломников, посещавших могилу Яна из Кент.

Второй храм был разобран в 1689 году за счёт Краковской академии. В том же году был заложен краеугольный камень нового храма. Первоначальный проект костёла, предложеный архитектором Тильманом из Гамерен, ссылался на план римской церкви Сан-Карло-аи-Катинари, которая представляла собой образец для архитекторов университетского храма парижской Сорбоны. Однако профессора Краковской академии отвергли проект и предложили Тильману в качестве образца храм Сант-Андреа-делла-Валле, принадлежавший ордену театинцов — конкурентов иезуитов. Краковские учёные хотели зданием костёла затмить краковский Костёл Святых Петра и Павла, находившийся тогда в управлении иезуитов. Новый проект, разработанный Тильманом, получил одобрение и начались строительные работы. С 1692 года строительством заведовал священник  — приходский священник и одновременно профессор Краковской Академии. В 1703 году костёл был освящён епископом . В конце 18 века башни храма получили новые шпили в стиле позднего барокко по проекту священника , схожие по форме со шпилями часовой башни на Вавеле.

Фасад 
Фасад двухъярусный с двумя боковыми башнями, увенчанными шпилями в стиле позднего барокко. По форме схож с фасадом церкви Сант-Анастазия в Риме. Второй ярус увенчан трёхугольным фронтоном, в котором помещён барельеф, представляющий Всевидящее око. Над главным порталом имеется надпись на латыни — обращение к св. Анне, покровительнице храма. Поверх окна второго яруса находится барельеф, изображающий Мадонну с ребёнком. Над боковыми входами барельефы ангелов. В нишах фасада помещены 4 фигуры святых:
 Святой Казимир (верхний ярус, слева),
 Флориан Лорхский (верхний ярус, справа),
 Бернард Клервоский (нижний ярус, слева),
 Ян из Кент (нижний ярус, справа).

Целостность композиции фасада спроектирована так, чтобы тот хорошо смотрелся в косой перспективе из узкой улицы Св. Анны, так как во время стройки костёла Краковские Плянты ещё не существовали, а вид оттуда был перекрыт городской стеной.

Интерьер 
Сооружение однонефное с боковыми капеллами и трансептом и с прямо замкнутым пресвитерием. Неф имеет цилиндрический свод слюнетами, а над перекрёстком нефа и трансепта возвышается восьмиугольный купол с барабаном. Капеллы соединены переходами, благодаря чему напоминают боковые нефы, поэтому и костёл часто путают с трёхнефным. Капелл 6, в том числе 2 свинчивающиеся куполами.

Капеллы посвящены:

 Святому Петру
 Святой Екатерине Александрийской (с куполом)
 Святому Себастьяну
 Святому Иоанну Крестителю
 Непорочному зачатию Девы Марии (с куполом)
 Святому Иосифу Обручнику

Дополнительные капеллы оформлены в трансепте:

 Капелла Адорации Христа снятого с креста (в северо-западной ветви трансепта)
 Капелла св. Яна из Кент (в южно-восточной ветви трансепта).

Пышное убранство интерьера (включая главный алтарь) спроектировано и выполнено Бальтазаром Фонтана. Роспись храма выполнил , а также Кароль и Иннокентий Монти. Костёл считается красивейшим сооружением в Польше в стиле барокко.

Пресвитерий 
Главный алтарь спроектировал Бальтазар Фонтана и выполнил Ян Лишковиц (). В нём находится изображение Анны-сам-третьей, кисти Ежего Семигиновского-Элеутера. Фигуры святых по сторонам (Святой Станислав и Святой Войцех) сваяны Фонтаной в 1701 году.  выполнил в 1730 году Ян Олбросович (). На их спинках в 1741 году Шимон Чехович написал 4 сцены:

 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Встреча Святой Анны и Святого Иоакима
 Рождество Пресвятой Богородицы
 Святая Анна с Марией и Святым Иоакимом.

Кафедру с поддерживающим её ангелом изваял в 1727 году .

Купель отлита в 1646 году Якубом Эрлихером. Это единственный сохраненный элемент оборудования прежнего костёла.

На передней стене находится Благовещение, а на своде в 3 очередных пролётах Святой Дух (в стукко),  (написана), Рождество Христово (в стукко).

На боковых стенах пресвитерия напротив друг друга изображены в технике гризайль Мария и Иисус. Они подписаны цитатами из Библии:

Мария: Domus Dei = Дом БожийИисус: Caput Anguli = Краеугольный камень.

Неф 
В нефе мотив из пресвитерия имеет продолжение в технике гризайль, изображения двенадцати апостолов подписаны не своими именами, а названиями драгоценных камней:

 Апостол Пётр — Яшма
 Апостол Павел — Сапфир
 Иоанн Богослов — Сардоникс
 Андрей Первозванный — Халцедон
 Иаков Зеведеев — Изумруд
 Иаков Алфеев — Сердолик
 Левий Матфей — Хризопраз
 Апостол Фома — Хризолит
 Апостол Фаддей — Аметист
 Апостол Филипп — Берилл
 Апостол Варфоломей — Топаз
 Симон Кананит — Гиацинт

Названия камней приписаны апостолам согласно 12 столпам Небесного Иерусалима, описанного в Откровении Иоанна Богослова. Апостолы помещены на колоннах, которые символизируют колонны Церкви.

На стенах нефа над арканами, ведущими в капеллы, изображены Сивиллы в виде языческих пророчиц, предвидевших пришествие Христа. Над Сивиллами стукковвые путта, держащие свитки с именами членов Христова рода. Над ними находятся покрашенные в золотистый цвет фигуры ангелов, которые держат щиты с атрибутами Марии.

На своде изображен Апокалиптический Агнец, 24 старцев, серафимы а также книга с семью печатями. На клиросе находится представительный 26 тоновый орган начала XVIII века, построенный на средства священника Гжегожа Охабовича (), над клиросом изображено откровение Иоанна Богослова. На парусах аллегории кардинальных добродетелей, а на куполе находится изображение Славы Божией, а также названия первых четырёх вселенских соборов.

Трансепт 

В правой, то есть южно-восточной ветви трансепта находится рака св. Яна из Кент, выполненная в виде монументального каменного алтаря по проекту Бальтазара Фонтаны. Гроб с останками святого тащат 4 фигуры мужчин, выкованные в камне, и символизирующие 4 факультета Краковской Академии:

 Теологический,
 Философический,
 Юридический,
 Медицинский.

На 4 колоннах, расставленных вокруг алтаря, стоят фигуры 4 святых Янов:

 Иоанн Креститель
 Иоанн Богослов
 Иоанн Златоуст
 Иоанн Дамаскин.

На гробе стоит бюст Яна из Кент работы Франтишека Выспаньски XIX века .

Полихромия на стенах, изображающая сцены из жизни св. Яна из Кент, выполнена Иннокентием Монти, а Прославление св. Яна из Кент написано .

По сторонам раки помещены вотивные предметы, между которыми имеются и турецкие бунчуки, завоеванные войсками Яна III Собеского в битве при Вене.

В левой ветви трансепта находится открытый в 1823 году классицистический памятник Николаю Копернику, установленный на средства священника Себастьяна Сераковского, являющегося и автором проекта. Это первый в Польше памятник Копернику. Здесь же находится стукковая пьета работы Бальтазара Фонтаны и картины Спас в силах, Arma Christi, Жертвоприношение Авраамом Исаака и Медного змея, Обретение Животворящего Креста св. Еленой и Воздвижение Животворящего Креста императором Ираклием. На стене помещена эпитафия Юлиушу Словацкому, выполнена  и  (медальон) по заказу его . В трансепте похоронены Слуги Божие  (в южно-восточной ветви трансепта) и епископ Ян Петрашко (в северо-западной ветви).

Примечания

Литература 
 Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, WAM, Kraków 2012
 Stanisław Bargieła, Kolegiata św. Anny w Krakowie. Interaktywny przewodnik 3D (CD) STB Studio, Kraków 2007
 Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Anna Świgoń Kamienna symbolika religijna w kościołach barokowych na przykładzie Kolegiaty pw. św. Anny w Krakowie

Ссылки 
 Сайт прихода св. Анны
 Неофициальный сайт коллегиаты св. Анны в Кракове — история и галерея снимков
 Виртуальная прогулка по костеле св. Анны 

Католические храмы Польши
Храмы Кракова
Памятники культуры Малопольского воеводства
Храмы архиепархии Кракова
Архитектурные памятники Кракова
Барочная архитектура в Польше